Qobustan (district), een district in Azerbeidzjan
 Qobustan (stad), de hoofdstad van dat district
 Qobustan (Bakoe), een gemeente in het Azerbeidzjaanse district Bakoe
 Qobustan (Abşeron), een plaats in het Azerbeidzjaanse district Abşeron